Tautenhain bezeichnet:

 Tautenhain, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen
 Tautenhain (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg im Landkreis Leipzig in Sachsen
 Tautenhain (Nobitz), Ortsteil der Gemeinde Nobitz im Landkreis Altenburger Land in Thüringen

Siehe auch
Tautenhayn